Knüttgen ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Knüttgen (* 20. Oktober 1913 in Wongrowitz, Polen), deutscher Tropenmediziner
 Raphael Almeida-Knüttgen (* 1. Januar 1991 in Esmeraldas, Brasilien), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Knütgen (Töpferfamilie)